Гонконгская «Авеню звёзд» (Avenue of Stars, 星光大道) — аллея славы, созданная в 2004 году наподобие голливудской «Аллеи славы» с целью отметить весомый вклад артистов, режиссёров, сценаристов и других деятелей в развитие гонконгского кинематографа. 

Является одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Располагается на набережной бухты Виктория, в районе Чимсачёй-Ист (Коулун). В настоящее время на аллее находятся  и отпечатков рук крупнейших кинозвёзд Гонконга и материкового Китая. С авеню открывается один из лучших видов на небоскрёбы северного побережья острова Гонконг. У западной оконечности променада расположены Гонконгский музей искусств, Гонконгский космический музей и Гонконгский культурный центр.

История 

В 1982 году компания New World Development построила вдоль береговой линии променад, который дополнял её офисно-торговый комплекс New World Centre (в 2010 году он был закрыт и снесён, чтобы освободить место для строительства нового высотного комплекса). В 2003 году New World Development объявила, что собирается потратить 40 млн гонконгских долларов на строительство Авеню звёзд. Проект поддержали Министерство досуга и культуры Гонконга, Гонконгский совет по туризму и Ассоциация гонконгской кинопремии.

27 апреля 2004 года состоялась церемония открытия Авеню звёзд, на которой присутствовали чиновники правительства Гонконга, бизнесмены и деятели кинематографа. Построенная на частные средства, авеню была передана в дар правительству как общественная собственность (однако, управление и эксплуатационные расходы были закреплены за структурами частного застройщика New World Development). 28 апреля 2004 года променад был открыт для широкой публики. Первоначально на нём находилось 73 звезды, кандидатов на которые открыто выбирали Ассоциация гонконгской кинопремии и читатели журнала «City Entertainment».

Летом 2015 года власти Гонконга начали реконструкцию и расширение Авеню звёзд (в северо-восточном направлении), но без коммерциализации в виде роскошных магазинов и ресторанов. Несмотря на протесты общественности, правительство разрешило управляющей компании New World Development построить новый комплекс общественного питания, киногалерею и место для проведения перформансов. На время ремонта Авеню звёзд закрыли для посетителей, но рядом с ней открылись временные «Звёздная галерея» и «Сад звёзд».

Описание 

Со стороны сада Солсбери посетителей Авеню звёзд встречает 4,5-метровая статуя, которая является увеличенной копией статуэтки, вручаемой лауреатам Гонконгской кинопремии. Вдоль променада установлены девять красных столбов, текст на которых рассказывает историю кинематографа Гонконга. На поверхности авеню установлены памятные звёзды, на некоторых из них имеются отпечатки рук и автографы знаменитостей (большинство табличек без отпечатков, так как на момент установки знаменитости уже умерли). В 2005 году на аллее была установлена 2,5-метровая бронзовая статуя актёра Брюса Ли, позже — статуя актрисы Аниты Муи. Вдоль променада расположены скамейки, клумбы и фонтаны, работают сувенирные киоски и кафе (в том числе Starbucks).

Список звёзд 
На Авеню звёзд установлены бронзовые скульптуры Брюса Ли (в знаменитой боевой стойке из кинофильма «Кулак ярости») и Аниты Муи, а также безымянных осветителя, звукорежиссёра, оператора и режиссёра. На поверхности променада расположены мемориальные звёзды продюсеров Шао Ифу, Рэймонда Чоу и Леонарда Хо, режиссёров Ли Миньвэя, Ли Ханьсяна, Чжан Чэ, Кинга Ху, Ын Сиюня, Джона Ву, Юнь Вопхина, Энн Хёй, Цуй Харка, Вонг Карвая, Ло Вэя и Чжу Шилиня, актёров и актрис Брюса Ли, Аниты Муй, Ху Де, Куань Такхина, Чжоу Сюань, Ши Кьена, Линь Дай, Айви Лин По, Фун Поупоу, Джимми Вана, Ти Луна, Дэвида Цзяна, Саммо Хуна, Джеки Чана, Чоу Юньфата, Лесли Чуна, Энди Лау, Джета Ли, Мэгги Чун, Тони Люнчувая, Мишель Йео, Стивена Чоу, Грэйс Чан, Гуань Шаня, Карла Мака, Энтони Вонга, Сесилии Чун, Джеки Чуна, Лау Чинваня, Гун Ли, Дини Ип, Карины Лау, Николаса Се, Луиса Ку, Бриджитт Линь и других.

Галерея звёзд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Достопримечательности Гонконга
Аллеи и площади памяти, славы и звёзд